Funkcija je lahko:

 funkcija (matematika), v matematiki predpis oziromsa preslikava
 funkcija (programiranje), v programiranju del programa, podprogram 
 funkcija (biologija): posebna zmožnost nekaterih organov v okviru organizma

Glej tudi 
 funkcionalnost 
 funktor